Владимир Яновский:
 Яновский, Владимир Андреевич (в ряде источников Валериан; 1812—1855) — доктор медицины.
 Яновский, Владимир Константинович (1876—1966) — российский и советский художник.
 Яновский, Владимир Романович (1939—1995) — советский тракторист. Герой Социалистического Труда (1971).